Tutti Frutti (canção) - canção de Little Richard gravada em 1955
 Tutti Frutti (banda) - banda brasileira de rock formada no início dos anos 1970
 Tutti-Frutti: O Musical - musical brasileiro escrito por Marcelo Lino e Marcello Caridade, dirigido por Marcello Caridade
 Tutti-frutti (confeite) - confeite colorido contendo várias frutas picadas e geralmente cristalizadas